Давид Санодзе (; 1 октября 1980) — грузинский футбольный судья.

Биография 
По состоянию на май 2013 года Санодзе в качестве главного арбитра работал в 3 матчах Высшей лиги Грузии, 39 матчах Первой лиги и 8 играх Кубка Грузии. В сезоне 2012/13 являлся главным арбитром четвертьфинальной игры Кубка Грузии «Металлург» (Рустави) — «Спартак-Цхинвали».

В феврале 2015 года обслуживал товарищескую игру в Турции с участием дубля московского «Спартака».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt
 Профиль на сайте soccerway
 

Футбольные судьи Грузии